2 miejscowości w Polsce: 
 Kobusy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Sobolew 
 Kobusy – wieś w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Ciechanowiec